Jules Gauthier (1848-1905) est un historien et archiviste français
Jules Gauthier (1892-1975) est un homme politique québécois